Серажутдинов — фамилия. Известные носители:
 Серажутдинов, Омар Анаслаевич (1916—1980) — советский хозяйственный деятель.
 Серажутдинов, Чармигула (род. 1993) — российский боец смешанных боевых искусств.